Batchelor – città australiana
 23248 Batchelor – asteroide della fascia principale
 Halas and Batchelor – studio di animazione britannico

Persone
 Charles Batchelor – inventore inglese
 George Keith Batchelor – studioso di fluidodinamica australiano
 Lee Batchelor – politico australiano 
 Stephen Batchelor – scrittore e insegnante buddhista britannico